Медь (, ) — нетрадиционный геральдический металл в геральдике. Редко используется и не относится к классическим металлам. Используется в канадской геральдике с начала 2000-х годов, символизирует медь и её добычу. В цветной графике обозначается . В качестве примера использования можно привести , где данный металл символизирует добычу меди и её важное значение для экономики города.

Примечания 

Тинктуры
Медь